Oberreuten ist der Ortsname von

 Oberreuten (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Oberreuten (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Oberreuten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Oberreit
 Oberreute
 Oberreuth